Kipchumba ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Abel Kipchumba (* 1994), kenianischer Halbmarathon- und Marathonläufer

 Daniel Kipchumba (* 1997), kenianischer Langstreckenläufer
 Daniel Kipchumba Chebii (* 1985), kenianischer Langstreckenläufer
 Hillary Kipchumba (* 1985), kenianischer Marathonläufer
 Irene Kwambai Kipchumba (* 1978), kenianische Langstreckenläuferin
 Jafred Chirchir Kipchumba (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Mariko Kiplagat Kipchumba (* 1975), kenianischer Marathonläufer
 Peter Kipchumba (* 1950), kenianischer Hürdenläufer
 Robert Kipkorir Kipchumba (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Chumba
 Kip (Name)